

Premi e riconoscimenti
 All-CEBL Second Team (2019)

Collegamenti esterni